Wiadukt przy ul. Tadeusza Kościuszki w Toruniu – wiadukt drogowo-tramwajowy w ciągu drogi krajowej nr 91, nad linią kolejową numer 353 Poznań Wschód - Skandawa i nad ulicą Chrobrego w Toruniu.

Charakterystyka 
Wiadukt znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, w sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Wschodni i dawnych Młynów Richtera (obecnie mieszczących m.in. Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”). Stanowi on część jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w mieście, łączącej wschodnie dzielnice miasta (Rubinkowo, Na Skarpie) z centrum, a po wybudowaniu mostu gen. Zawackiej jest również częścią drogi krajowej nr 91, łącząc za pośrednictwem ulic Żółkiewskiego i Kościuszki pl. Daszyńskiego z ul. Grudziądzką. Wiadukt przeznaczony jest do ruchu tramwajowego (linie: 2, 3 i 4), samochodowego, pieszego i rowerowego.

Historia 
Wiadukt Kościuszki wybudowano w latach 1978–1980. Zastąpił on istniejący tu od roku 1882 wiadukt kolejowy z czasów pruskich. Była to największa inwestycja drogowa w Toruniu w czasach PRL.

W latach 2003–2004 przeszedł on gruntowną modernizację. Wymieniono wtedy m.in. przęsła, torowisko tramwajowe oraz ułożono nową nawierzchnię. Pierwszym pojazdem, który przejechał po zmodernizowanej estakadzie był turystyczny tramwaj MZK. Od 2004 roku filary wiaduktu stanowią galerię murali.

W lipcu 2012 roku pod wiaduktem powstał skatepark. 13 maja 2014 roku otwarto rondo im. Heleny Grossówny w sąsiedztwie ulic Kościuszki–Dworcowa, które połączyło tzw. ślimakiem wiadukt z ulicą Łokietka. Natomiast w czerwcu w 2016 roku wyremontowano chodniki i schody po obu stronach wiaduktu.

Galeria

Zobacz też 
 Mosty w Toruniu
 Transport w Toruniu
 Plac Fryderyka Skarbka w Toruniu

Przypisy 

Mosty i wiadukty w Toruniu
Toruń
Mosty i wiadukty drogowe w Polsce